Hainerbach ist der Name folgender Flüsse:
Hainerbach (Mangfall), ein Fluss in Oberbayern
Hainerbach (Eder), ein Fluss in Nordhessen